Bloomery ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bloomery (Maryland), im Caroline County
 Bloomery (Hampshire County, West Virginia)
 Bloomery (Jefferson County, West Virginia)

Sonstiges:
 Bloomery Run, Fließgewässer im Hampshire County, West Virginia
 Bloomery Swamp, Fließgewässer im Wilson County, North Carolina